Überbrückungsgeld steht für:
 Überbrückungsgeld (Existenzgründung), staatliche Hilfe bei der Existenzgründung
 Überbrückungsgeld (Strafvollzug), Rücklage zur Existenzsicherung von Strafgefangenen
 höheres Arbeitslosengeld für ältere Arbeitslose ab maximal 5 Jahre vor Pensionsantritt

Überbrückungsleistungen steht für:
 eine staatliche Hilfe für EU-Bürger ohne Anspruch auf Sozialleistungen, siehe Europäisches Fürsorgeabkommen#Beschränkung von Sozialhilfe für EU-Bürger seit 2016